Вильявисьоса () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Астурия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Хихон. Занимает площадь 276,23 км². Одноименный город, центр муниципалитета, занимает площадь 2 км². Население 14 457 человек.

Фотографии

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница 
 Página oficial del Ayuntamiento 
 Federación Asturiana de Concejos 
 Asociación Amigos del Paisaje de Villaviciosa 

Муниципалитеты Астурии